Килпъявр — объекты в Мурманской области:
 Килпъявр — аэродром.
 Килпъявр — озеро.
 Килпъявр — посёлок.
 Килпъявр — гора.